Le Championnat NCAA de basket-ball 2008 a réuni 65 équipes qui se sont affrontées en matchs à élimination directe jusqu'au Final Four qui s'est tenu à l'Alamodome de  San Antonio les 5 et 7 avril et qui a vu Kansas triompher de Memphis en prolongation.

Les matchs

match préliminaire

Est 

Les demi-finale et finale régionale se déroulent à Charlotte en Caroline du Nord. Les rencontrent se jouent dans la Charlotte Bobcats Arena.

Midwest 

Les demi-finale et finale régionale se déroulent à Detroit dans le Michigan. Les rencontrent se jouent au Ford Field.

Sud 

Les demi-finale et finale régionale se déroulent à Houston dans le Texas. Les rencontrent se jouent au Reliant Stadium.

Ouest 

Les demi-finale et finale régionale se déroulent à Phoenix en Arizona. Les rencontrent se jouent au US Airways Center.

Final Four 

Le Final Four se déroule à l'Alamodome de  San Antonio.

Notes et références 

2008
Basket-ball en 2008
Sport aux États-Unis en 2008